A PET rövidítés az alábbiakat jelentheti:

 pozitronemissziós tomográfia
 polietilén-tereftalát
 fotoindukált elektronátmenet
 Potenciális evatranszpiráció

Lásd még 
Pét
 Pét, nagyközség Veszprém megyében
 Péti Nitrogénművek, ma zártkörűen működő részvénytársaság, amely a pétisó műtrágyát kifejlesztette 1931-ben
 Pét., Péter evangéliumának rövidítése